La Côte (Haute-Saône)
ook:
La Côte-Saint-André, Isère
La Côte-d'Aime, Savoie
La Côte-d'Arbroz, Haute-Savoie  
La Côte-en-Couzan, Loire

Alaincourt-la-Côte, Moselle 
Annay-la-Côte, Yonne 
Barisey-la-Côte, Meurthe
Bissey-la-Côte, Côte-d'Or
Bonnac-la-Côte, Haute-Vienne
Burey-la-Côte,  Meuse 
Charmes-la-Côte, Meurthe
Clérey-la-Côte, Vogezen
Mandres-la-Côte, Haute-Marne
Marsannay-la-Côte, Côte-d'Or
Rochefort-sur-la-Côte, Haute-Marne
Saint-André-la-Côte, Rône
Saint-Hilaire-de-la-Côte, Isère

Zie ook
Côte, doorverwijspagina